Omaló kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Omaló (ort i Grekland, Nomós Kilkís), Mellersta Makedonien, 
 Omaló (ort i Grekland, Nomós Serrón), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar